Als Fischernetzspinne werden folgende Taxa innerhalb der Ordnung der Webspinnen (Araneae) bezeichnet:
 Die Familie der Fischernetzspinnen (Segestriidae)
 Die Gewöhnliche Fischernetzspinne (Segestria senoculata) innerhalb der gleichnamigen Familie